El nombre de Juan Hurtado de Mendoza  puede aludir a alguno de los siguientes individuos: 
 Juan Hurtado de Mendoza el Viejo (c. 1285-1367), noble español, señor de Mendívil y Martioda y ricohombre.
 Juan Hurtado de Mendoza el Limpio (1351-1426), noble español, señor de Morón, Olmeda de la Cuesta, Gormaz y Almazán y mayordomo mayor de los reyes Enrique III y Juan II de Castilla.
 Juan Hurtado de Mendoza y Tovar (1487-1523), poeta, hidalgo y contino español, tercer hijo del cardenal Pedro González de Mendoza y de Inés de Tovar.
 Juan Hurtado de Mendoza, adelantado mayor de Galicia (1527), III conde consorte de Rivadavia y corregidor de Toledo (1525-1530).
 Juan Hurtado de Mendoza (1548-1592), prelado español de la familia Mendoza que llegó a ser cardenal.